Фамилија Кано има више значења:

 Фамилија Кано (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кано, Ехидо Ислас Аграријас А (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кано, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику